Geiersbach ist ein Familienname:

 Bernd Geiersbach (* 1959), deutscher Organist, Komponist und Musikwissenschaftler
 Gerd Geiersbach (* 1956), ehemaliger deutscher Fußballspieler

Geiersbach ist ein Gewässername:

 Geiersbach (Bessenbach), linker Zufluss des Bessenbachs in Keilberg (Gemeinde Bessenbach), Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Geiersgrundbach
 Geiersgraben
 Geyerbach